Ярышевка — название населённых пунктов:

Украина 
 Ярышевка — село в Томашпольском районе Винницкой области.
 Ярышевка — село в Тывровском районе Винницкой области.